Конаше́вич (, ) — белорусская и украинская фамилия; образована от имени Конаш ← Конон. Известные носители:

 Конашевич, Василий Петрович (1860—1915) — учитель школы в Полтаве, член организации «Народная воля», участник покушения на Г. П. Судейкина.
 Конашевич, Виктор Леонтьевич (1928—2003) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Конашевич, Владимир Михайлович (1888—1963) — русский советский художник-иллюстратор.
 Герман (Конашевич) — игумен, настоятель Гамалеевского монастыря Русской православной церкви.
 Лука (Конашевич) (?—1758) — епископ Русской православной церкви, епископ Белгородский.
 Конашевич-Сагайдачный, Пётр  (1582/1575?—1622) — гетман Войска Запорожского.

См. также 
 Бедзик-Коношевич, Александр Юрьевич (1955—2012) — украинский журналист.

Примечания